Tricot ist der Name

 einer französischen Gemeinde im Département Oise, siehe Tricot (Oise)
 eines bretonischen Volkstanzes, siehe Tricot (Tanz)
 des schwedischen Familienunternehmens Gina Tricot aus der Textilbranche
 des österreichischen Wäscheherstellers Huber Tricot
 Tricot (Band)
Tricot ist:

 die Schweizer Bezeichnung für Jersey-Stoff

Tricot ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Tricot († 2014), französischer Politiker
 Jules Tricot (1893–1963), französischer Philosoph
 Xavier Tricot (* 1955), belgischer Maler und Autor

Siehe auch:
 Trikot